3-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир был проведен с 11 по 17 апреля 1994 года в Лейк-Плэсиде (). Игры состоялись на двух аренах: Olympic Arena и Olympic Stadium. Игры проводились только в ТОП-дивизионе ().

Регламент 
Согласно регламенту, в турнире принимало участие 8 команд, которые были разделены на две группы. По две лучшие команды по итогам игр в группах выходили в полуфинал, и далее разыгрывали звание чемпиона по системе плей-офф. Две худшие команды из каждой группы разыгрывали места с 5-го по 8-е.

Участники 
 команды  Канады и  США
 команды  Финляндии,  Швеции,  Норвегии,  Германии,  Швейцарии − 5 команд, прошедших квалификационный отбор в европейской зоне. Роль квалификационного турнира для европейских сборных играл Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1993 года среди женских команд
 команда  Китая, выигравшая азиатский квалификационный турнир

Азиатский квалификационный турнир 
Матчи азиатского квалификационного турнира прошли 11 и 12 марта 1994 года в Обихиро () на арене Obihiro-no-Mori. В матчах приняли участие команды  Китая и  Японии. Сборная команда  Южной Кореи от участия в турнире отказалась.

Победителем турнира по итогам двух матчей стала команда  Китая.

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф

Итоги 

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года среди мужских команд (Pool A)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года среди мужских команд (Pool B)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года среди мужских команд (Pool C1)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года среди мужских команд (Pool C2)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года среди мужских молодёжных команд (Pool A)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года среди мужских молодёжных команд (Pool B)
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1994 года среди мужских молодёжных команд (Pool C)

Примечания

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904-2005. — 496 с. — ISBN 3833441895 ISBN 978-3833441899

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата 
 1994 Women's World Hockey Championship 

Апрель 1994 года
Спорт в США в 1994 году
Ж
1994
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Чемпионаты мира в США